The Ten Commandments kan avse:

The Ten Commandments – de tio befallningar som Gud ger till Mose i Gamla Testamentet, se de tio budorden 
 De tio budorden (film, 1923) – en film av Cecil B. DeMille, skådespelare Theodore Roberts
 De tio budorden (film, 1956) – en film av Cecil B. DeMille, skådespelare Charlton Heston
 The Ten Commandments (musikalbum) – ett musikalbum av Malevolent Creation utgivet 1991

Se även 
 Les dix commandements – en fransk musikal